Dit is de wereldranglijst van januari 2002 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 16 januari 2002.

Mannen 01